Labu bezeichnet:

 Labu (Brunei), Verwaltungseinheit von Temburong, Brunei
 Labu (Chidu), eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Qinghai
 Labu (Malaysia), Verwaltungseinheit von Negeri Sembilan, Malaysia
 Labu (Sprache), eine austronesische Sprache